Афинская национальная обсерватория (АНО) — астрономическая обсерватория, основанная в 1842 году в Афинах, Греция. В данный момент является научно-исследовательским институтом. В старом здании обсерватории размещается Афинский музей геоастрофизики. Здание построено по планам австрийского архитектора Теофила фон Хансена.

Руководители обсерватории 
 1847—1858 — Георгиос Вурис — инициатор основания и первый директор обсерватории
 1858—1884 — Шмидт, Иоганн Фридрих Юлиус
 1894—1934 — Димитриос Эгинитис (1862—1934)
 1934—1936 — Ставрос Плакидис (1893—1990)
 1936 — Николаос Критикос (Νικόλαος Κριτικός)
 1936—1937 — Илиас Мариолопоулос (Ηλίας Μαριολόπουλος)
 1937 — Джордж Хорс (Γεώργιος Χόρς)
 сейчас — Христос Зерефос

История обсерватории 
Основанная в 1842 году обсерватория была первым научно-исследовательским учреждением, созданным в Греции после обретения независимости, а также первым научно-исследовательским институтом на Балканах. Обсерватория была профинансирована благодетелем и дипломатом Георгом Симоном фон Синой. Строительство обошлось в  драхм. Здание было построено на холме Нимф в черте города Афины. Астрономические наблюдения начались в сентябре 1847 года. На холме Нимф, согласно древнегреческой мифологии, нимфы осуществляли свои сакральные ритуалы. В 5 веке до н. э. здесь располагался Гелиотропион — современный аналог метеоастрономической станции, в которой велись наблюдения за ходом Солнца. Кроме того, холм Нимф расположен вблизи подножия афинской агоры, где была возведена башня Ветров — восьмиугольная часовая башня, механизм которой сочетал в себе одновременно солнечные часы, водяные часы и флюгер. Симон Георг фон Сина пригласил на должность директора Иоганна Шмидта. В 1890 году обсерватория была реорганизована в государственный научно-исследовательский центр «Афинская национальная обсерватория» и тогда же направления исследований были расширены за счет метеорологических и сейсмических исследований. В 1942 году эти департаменты были убраны, и в 1955 году были переведены в институт Ионосферы. В 1999 году в состав АНО входили:

 Институт астрономии и астрофизики
 Институт по исследованию окружающей среды и устойчивому развитию
 Институт геодинамики
 Институт космической техники и дистанционного зондирования
 Институт астрофизики элементарных частиц «Нестор» (с 2003 года)
 Афинский музей геоастрофизики

В Национальной обсерватории расположена кафедра ЮНЕСКО по стихийным бедствиям и работает Национальная сейсмологическая сеть, которая участвует в работе сети Opticon и других международных исследовательских сетей. В обсерватории также базируется Греческий координатор Глобальной системы наблюдения за планетой Земля (GEOSS).

Инструменты обсерватории 

 Телескоп «Дорис»/«Доридис» (1902 г.) — рефрактор (D=40 см, F=5м) — установлен в старом здании обсерватории
 Рефрактор (D=62,5 см, F=9 м, 1959 г.)
 Телескоп на Крите (D=123 см, 1975 г.)
 Телескоп «Аристарх», рефлектор (D=2,3 м, F=8,4 м, 2007 г.) — в верхней части хребта Хелмос (на высоте 2453 метров)

Отделы обсерватории 
 Астрономический
 Метеорологический
 Сейсмический

Направления исследований 
 Астрономия
 Сейсмология
 Энергетика
 Климатология

Основные достижения 
 Топографическая карта Луны (32 856 кратеров) — Шмидт, Иоганн Фридрих Юлиус (1878 год)
 Новая Лебедя 1876 года — Шмидт, Иоганн Фридрих Юлиус

Известные сотрудники 
  — работал научным сотрудником обсерватории в 1997—1998 годах.
 :el:Χρήστος Γούδης
 
 :el:Ιωάννης Παπαδάκης
 :el:Βασίλειος Λάκων

Адрес обсерватории 
АНО состоит из двух помещений:
 Центральное здание — на верхней части «Холма Нимф» в Thissio.
 Астрономическая станция Penteli расположена на «Lofos Koufou» в «Palaia Penteli»

Интересные факты 
 Основание обсерватории совпало с солнечным затмением

См. также 
 :el:Ευγενίδειο Πλανητάριο — планетарий в Греции
 Список астрономических инструментов

Ссылки 

 Официальный сайт обсерватории
 Museum of Astronomy and Earth sciences of the National Observatory of Athens и список всех инструментов
 Все инструменты старой обсерватории, которые сейчас выставлены в музее
 Early attempts at weather prediction and climate description in 19th century Greece, George N. Vlahakis

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «National Observatory of Athens»

Наблюдения комет и спутников планет после 1870 года:
 Архивы наблюдений, MPC

Астрономические обсерватории по алфавиту
Астрономические обсерватории Греции
Появились в 1842 году
Афины